Raven (читается «Рейвен») — английское слово для обозначения вида Corvus. Также может означать:

Компьютерные игры 
 Raven Software — американский разработчик компьютерных игр;
 The Raven — персонаж игры Empires & Allies;
 Рейвен — персонаж в серии игр Tekken.
 Raven’s Cry — компьютерная игра жанра Action-adventure.

Военная техника 
 HMS Raven — название четырнадцати кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании;
 USS Raven — название ряда кораблей военно-морского флота США;
 Дженерал Дайнемикс/Грумман EF-111A «Рейвен» — американский самолёт радиоэлектронной борьбы, созданный в конце 1970-х годов на базе бомбардировщика F-111;
 Hiller OH-23 Raven — американский лёгкий многоцелевой вертолёт, разработанный на основе опытной модели Hiller 360 корпорации Hiller Helicopter Inc.;
 RQ-11 Raven — малый разведывательный БПЛА американского производства.

Музыка 
 Raven — британская хеви-метал-группа, связанная с Новой Волной британского хеви-метала;
 Raven Records — австралийский лейбл;
 The Raven — четвёртый студийный альбом британской рок-группы The Stranglers;
 Raven — шестой студийный альбом американской певицы Полы Коул.

См. также 
 Рейвен
 Ворон (значения)